Zanzibar peut désigner :

Géographie 
 l'archipel de Zanzibar situé dans l'océan Indien et faisant partie de la Tanzanie ;
 un État qui occupe entre autres une partie de l’archipel de Zanzibar et où plusieurs types de gouvernements se sont succédé :
 le sultanat de Zanzibar, un sultanat ayant existé dans l’archipel de Zanzibar et sur les côtes tanzanienne, kenyane et sud-somalienne entre le  et 1890 ;
 le protectorat de Zanzibar, un protectorat britannique situé dans l’archipel du même nom et ayant existé entre 1890 et le  ;
 le Zanzibar, un pays indépendant, ancien membre de l’ONU, situé dans l’archipel du même nom et ayant existé entre le  et le  à la suite de la décolonisation britannique ;
 le Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, une entité administrative autonome de la Tanzanie située dans l’archipel du même nom existant depuis le  ;
 Unguja (abusivement appelée Zanzibar) qui est l'île principale au centre de l’archipel de Zanzibar et de l’actuelle entité administrative autonome tanzanienne ;
 le canal de Zanzibar, le détroit séparant l'archipel du même nom du continent africain ;
 Zanzibar, la ville principale de l'île Unguja et capitale de l'archipel de Zanzibar ;

Histoire 
 le bombardement de Zanzibar, une guerre entre le Royaume-Uni et Zanzibar le  ;
 la révolution de Zanzibar, une révolution de Zanzibar le  conduisant à la fin du sultanat, à la proclamation de la République puis à la fusion avec le Tanganyika pour former la Tanzanie ;

Personnes 
 Zanzibar, un musicien camerounais ;

Arts

Musique 
 Zanzibar, un groupe musical de La Réunion ;
 Zanzibar, un album de Salvatore Adamo sorti en 2003 ;
 Zanzibar, une musique de Serge Gainsbourg ;
 Les paroles de la chanson "On n'est pas là pour se faire engueuler" de Boris Vian et Jimmy Walter évoquent « le roi d'Zanzibar » ;
Partir à Zanzibar : chanson du groupe Starshooter (45t single 1980 EMI)

Cinéma 
 Le Groupe Zanzibar est un groupe de cinéastes français ayant réalisé des longs métrages entre 1968 et 1970 et comptant Philippe Garrel, Jackie Raynal, André Weinfeld, Serge Bard et Sylvina Boissonnas parmi leurs membres.

Du mythe formé par le nom de l'État sus-nommé, plusieurs œuvres sont nées ou se sont inspirées :
 Zanzibar, un roman d'Alfred Andersch.
 Zanzibar, un film américain de Harold D. Schuster sorti en 1940 ;
 Zanzibar, un film français de Christine Pascal sorti en 1989 ;
 Zanzibar à Saint-Sulpice, un court-métrage français de Gérard Courant sorti en 1999 ;

Littérature 
 Tous à Zanzibar, un roman de John Brunner écrit en 1968 ;
 Zanzibar, une planète dans l'univers de fiction Honorverse ;
 Zanzibar est le nom d'un collectif d'écrivains de science-fiction, dont Jacques Barbéri, Alain Damasio, Catherine Dufour, Sylvie Lainé, Bernard Werber, etc., cherchant à « désincarcérer le futur » au sens où le steampunk l'a enfermé.
 Mary Margaret Kaye, Zanzibar, Paris, Albin Michel, 1982.
 Christel Mouchard, La Reine Antilope, Robert Laffont, 2000

Jeux 
 Zanzibar, une carte multijoueur de Halo 2, reprise dans Halo 3 ;
 le Zanzibar, un jeu de hasard qui se joue avec trois dés et peut comprendre deux ou trois joueurs ;
 Zanzibar, une nation fortifiée dans le jeu vidéo Metal Gear Solid.

Notes et références

Voir aussi 

 Zanguebar
 Poisson-papillon de Zanzibar
 Suni de Zanzibar

Homonymie de titre